Messina Football Club può riferirsi a diverse società calcistiche storiche della città di Messina:
Messina Football Club, attiva dal 1900 al 1910 e prima società di calcio di Messina
Messina Football Club, attiva dal 1922 al 1924